Anima mundi — conceito cosmológico desenvolvido por Platão
Anima Mundi (festival) — festival internacional de animação do Brasil

Desambiguação